Лас Авеструсес има више значења:

 Лас Авеструсес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Авеструсес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Авеструсес, Колонија Вангвардија, Гранха (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Авеструсес (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику